PTT Thailand Open 2011 — 9-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Бангкоке, Таиланд, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2011 году турнир прошёл с 26 сентября по 2 октября.

Прошлогодние победители:
 Одиночный разряд —  Гильермо Гарсия-Лопес
 Парный разряд —  Кристофер Кас и  Виктор Троицки

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Энди Маррей выигрывает свой 3й одиночный турнир на соревнованиях ассоциации в году и 19й за карьеру.
 Дональд Янг выходит в свой первый в году и за карьеру одиночный финал на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Айсам-уль-Хак Куреши выигрывает свой 2й в году и 3й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.
 Оливер Марах выигрывает свой 3й в году и 11й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.

См. также 
 Открытый чемпионат Таиланда по теннису среди мужчин
 Мировой тур ATP 2011
 ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте АТР 
 

Таиланд
Теннис
Сентябрь 2011 года
Октябрь 2011 года
2011